Gutwasser steht für:

 Gutwasser (Lech), linker Zufluss des Lechs von der Leilachspitze gegenüber Forchach, Bezirk Reutte, Tirol, Österreich

Gutwasser ist der deutsche Name folgender Orte

in Tschechien:
 Dobrá Voda u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Dobrá Voda u Hořic, Gemeinde im Okres Jičín 
 Dobrá Voda u Pelhřimova, Gemeinde im Okres Pelhřimov 
 Dobrá Voda u Pacova, Gemeinde im Okres Pelhřimov 
 Dobrá Voda u Křižanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Dobrá Voda (Březnice), Ortsteil der Stadt Březnice, Okres Příbram
 Dobrá Voda (Hartmanice), Ortsteil der Stadt Hartmanice im Okres Klatovy

in der Slowakei:
 Dobrá Voda (Slowakei) Gemeinde in der Slowakei

Siehe auch:
 Agua Buena
 Eaux-Bonnes
 Goodwater